

Населені пункти та їхні частини

 Ґошиці — село в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґошиці — село в гміні Берава Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Ґошиці — частина міста Клодзько в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки